Het chemisch element palladium (Pd), met een atoommassa van 101,07(2) u, bezit 6 stabiele isotopen: 102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd en 110Pd, waarvan 106Pd het meest abundant is (ongeveer 27%). De overige 27 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van palladium is 91Pd, met een halfwaardetijd van ongeveer 10 milliseconden. De langstlevende is 107Pd, met een halfwaardetijd van 6,5 miljoen jaar.

Palladium-103 
Palladium-103 is een radio-isotoop die in de nucleaire geneeskunde wordt aangewend bij de behandeling van prostaatkanker en uveaal melanoom. Het nuclide kan gevormd worden uit palladium-102. Het bezit een halfwaardetijd van bijna 17 dagen en vervalt door elektronenvangst tot de stabiele isotoop rodium-103:

Tijdens dit proces wordt gammastraling uitgezonden met een energie van 21 keV.

Palladium-107 
De isotoop palladium-107 is de langstlevende van alle radio-isotopen van het element en vervalt via zuiver bètaverval (zonder uitzending van gammastraling) tot de stabiele isotoop zilver-107:

Stabiliteit 
Alle stabiele palladiumisotopen worden geacht via onder meer radioactief verval over te gaan naar nog stabielere isotopen, hoewel dit verval nog nooit is waargenomen. Palladium-102 zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 102Ru. De isotopen 104Pd, 105Pd, 106Pd en 108Pd zouden in staat zijn spontane splijting te ondergaan. De isotoop 110Pd, met een halfwaardetijd van 600 biljard jaar, zou via dubbel bètaverval vervallen tot de stabiele isotoop 110Cd. De facto kan deze isotoop als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd miljoenen malen groter is dan de leeftijd van het universum.

De stabiliteit van de isotopen is vergelijkbaar met die van molybdeen en van ruthenium.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element